A edição de 1971/1972 da Taça dos Clubes Vencedores de Taças foi vencida pelos escoceses do Rangers que, na final, derrotaram os soviéticos do Dínamo Moscovo por 3-2. Este troféu foi, até à data, o único troféu europeu conquistado pelo Rangers.

O representante português, o Sporting CP, foi eliminado na 2.ª Eliminatória pelos futuros vencedores, o Rangers, numa eliminatória que ficou marcado pela "vitória" no desempate por penáltis dos sportinguistas, mas que foi anulada, porque a regra a aplicar em caso de empate na eliminatória era a regra dos golos fora.

Esquema 
{{Torneio 32 equipas ida volta 2
| RD1 = Dezesseis-avos
| RD2 = Oitavas-de-finais
| RD3 = Quartas-de-finais
| RD4 = Semi-finais
| RD5 = Finais

| time-width = 130
| golsi-width = 25
| golsv-width = 25

| RD1-time01     =  Distillery FC
| RD1-gols01-1   = 1
| RD1-gols01-2   = 0
| RD1-gols01-agg = 1
| RD1-time02     =  FC Barcelona
| RD1-gols02-1   = 3
| RD1-gols02-2   = 4
| RD1-gols02-agg = 7

| RD1-time03     =  Hibernians FC
| RD1-gols03-1   = 0
| RD1-gols03-2   = 0
| RD1-gols03-agg = 0
| RD1-time04     =  Steaua Bucareste
| RD1-gols04-1   = 0
| RD1-gols04-2   = 1
| RD1-gols04-agg = 1

| RD1-time05     =  Servette
| RD1-gols05-1   = 2
| RD1-gols05-2   = 0
| RD1-gols05-agg = 2
| RD1-time06     =  Liverpool
| RD1-gols06-1   = 1
| RD1-gols06-2   = 2
| RD1-gols06-agg = 3

| RD1-time07     =  TJ Skoda Plzeň
| RD1-gols07-1   = 0
| RD1-gols07-2   = 1
| RD1-gols07-agg = 1
| RD1-time08     =  Bayern Munique
| RD1-gols08-1   = 1
| RD1-gols08-2   = 6
| RD1-gols08-agg = 7

| RD1-time09     =  Limerick FC
| RD1-gols09-1   = 0
| RD1-gols09-2   = 0
| RD1-gols09-agg = 0
| RD1-time10     =  Torino FC
| RD1-gols10-1   = 1
| RD1-gols10-2   = 4
| RD1-gols10-agg = 5

| RD1-time11     =  Dinamo Tirana
| RD1-gols11-1   = 1
| RD1-gols11-2   = 0
| RD1-gols11-agg = 1
| RD1-time12     =  Áustria Viena
| RD1-gols12-1   = 1
| RD1-gols12-2   = 1
| RD1-gols12-agg = 2

| RD1-time13     =  Stade Rennais
| RD1-gols13-1   = 1
| RD1-gols13-2   = 0
| RD1-gols13-agg = 1
| RD1-time14     =  Glasgow Rangers
| RD1-gols14-1   = 1
| RD1-gols14-2   = 1
| RD1-gols14-agg = 2

| RD1-time15     =  Sporting CP
| RD1-gols15-1   = 4
| RD1-gols15-2   = 3
| RD1-gols15-agg = 7
| RD1-time16     =  FC Lyn Oslo
| RD1-gols16-1   = 0
| RD1-gols16-2   = 0
| RD1-gols16-agg = 0

| RD1-time17     =  Zagłębie Sosnowiec
| RD1-gols17-1   = 3
| RD1-gols17-2   = 1
| RD1-gols17-agg = 4
| RD1-time18     =  Åtvidabergs FF
| RD1-gols18-1   = 4
| RD1-gols18-2   = 1
| RD1-gols18-agg = 5| RD1-time19     =  Jeunesse Hautcharage
| RD1-gols19-1   = 0
| RD1-gols19-2   = 0
| RD1-gols19-agg = 0| RD1-time20     =  Chelsea| RD1-gols20-1   = 8
| RD1-gols20-2   = 13
| RD1-gols20-agg = 21| RD1-time21     =  Beerschot| RD1-gols21-1   = 7
| RD1-gols21-2   = 1
| RD1-gols21-agg = 8| RD1-time22     =  Anorthosis Famagusta
| RD1-gols22-1   = 0
| RD1-gols22-2   = 0
| RD1-gols22-agg = 0| RD1-time23     =  Dynamo Berlin  (gp) 
| RD1-gols23-1   = 1
| RD1-gols23-2   = 1
| RD1-gols23-agg = 2(5)| RD1-time24     =  Cardiff City
| RD1-gols24-1   = 1
| RD1-gols24-2   = 1
| RD1-gols24-agg = 2(4)| RD1-time25     =  Levski Sofia
| RD1-gols25-1   = 1
| RD1-gols25-2   = 0
| RD1-gols25-agg = 1| RD1-time26     =  Sparta Rotterdam| RD1-gols26-1   = 1
| RD1-gols26-2   = 2
| RD1-gols26-agg = 3| RD1-time27     =  Komlói Bányász
| RD1-gols27-1   = 2
| RD1-gols27-2   = 2
| RD1-gols27-agg = 4| RD1-time28     =  Estrela Vermelha| RD1-gols28-1   = 7
| RD1-gols28-2   = 1
| RD1-gols28-agg = 8| RD1-time29     =  Mikkelin Palloilijat
| RD1-gols29-1   = 0
| RD1-gols29-2   = 0
| RD1-gols29-agg = 0| RD1-time30     =  Eskişehirspor| RD1-gols30-1   = 0
| RD1-gols30-2   = 4
| RD1-gols30-agg = 4| RD1-time31     =  Olympiakos
| RD1-gols31-1   = 0
| RD1-gols31-2   = 2
| RD1-gols31-agg = 2| RD1-time32     =  Dínamo Moscovo| RD1-gols32-1   = 2
| RD1-gols32-2   = 1
| RD1-gols32-agg = 3| RD2-time01     =  FC Barcelona
| RD2-gols01-1   = 0
| RD2-gols01-2   = 1
| RD2-gols01-agg = 1| RD2-time02     =  Steaua Bucareste| RD2-gols02-1   = 1
| RD2-gols02-2   = 2
| RD2-gols02-agg = 3| RD2-time03     =  Liverpool
| RD2-gols03-1   = 0
| RD2-gols03-2   = 1
| RD2-gols03-agg = 1| RD2-time04     =  Bayern Munique| RD2-gols04-1   = 0
| RD2-gols04-2   = 3
| RD2-gols04-agg = 3| RD2-time05     =  Torino FC| RD2-gols05-1   = 1
| RD2-gols05-2   = 0
| RD2-gols05-agg = 1| RD2-time06     =  Áustria Viena
| RD2-gols06-1   = 0
| RD2-gols06-2   = 0
| RD2-gols06-agg = 0| RD2-time07     =  Glasgow Rangers  (a.p.) 
| RD2-gols07-1   = 3
| RD2-gols07-2   = 3
| RD2-gols07-agg = 6| RD2-time08     =  Sporting CP
| RD2-gols08-1   = 2
| RD2-gols08-2   = 4
| RD2-gols08-agg = 6| RD2-time09     =  Åtvidabergs FF  (gf) 
| RD2-gols09-1   = 0
| RD2-gols09-2   = 1
| RD2-gols09-agg = 1| RD2-time10     =  Chelsea
| RD2-gols10-1   = 0
| RD2-gols10-2   = 1
| RD2-gols10-agg = 1| RD2-time11     =  Beerschot
| RD2-gols11-1   = 1
| RD2-gols11-2   = 1
| RD2-gols11-agg = 2| RD2-time12     =  Dynamo Berlin| RD2-gols12-1   = 3
| RD2-gols12-2   = 3
| RD2-gols12-agg = 6| RD2-time13     =  Sparta Rotterdam
| RD2-gols13-1   = 1
| RD2-gols13-2   = 1
| RD2-gols13-agg = 2| RD2-time14     =  Estrela Vermelha| RD2-gols14-1   = 1
| RD2-gols14-2   = 2
| RD2-gols14-agg = 3| RD2-time15     =  Eskişehirspor
| RD2-gols15-1   = 0
| RD2-gols15-2   = 0
| RD2-gols15-agg = 0| RD2-time16     =  Dínamo Moscovo| RD2-gols16-1   = 1
| RD2-gols16-2   = 1
| RD2-gols16-agg = 2| RD3-time01     =  Steaua Bucareste
| RD3-gols01-1   = 1
| RD3-gols01-2   = 0
| RD3-gols01-agg = 1| RD3-time02     =  Bayern Munique  (gf) 
| RD3-gols02-1   = 1
| RD3-gols02-2   = 0
| RD3-gols02-agg = 1| RD3-time03     =  Torino FC
| RD3-gols03-1   = 1
| RD3-gols03-2   = 0
| RD3-gols03-agg = 1| RD3-time04     =  Glasgow Rangers| RD3-gols04-1   = 1
| RD3-gols04-2   = 1
| RD3-gols04-agg = 2| RD3-time05     =  Åtvidabergs FF
| RD3-gols05-1   = 0
| RD3-gols05-2   = 2
| RD3-gols05-agg = 2| RD3-time06     =  Dynamo Berlin| RD3-gols06-1   =2
| RD3-gols06-2   =2
| RD3-gols06-agg = 4| RD3-time07     =  Estrela Vermelha
| RD3-gols07-1   = 1
| RD3-gols07-2   = 1
| RD3-gols07-agg = 2| RD3-time08     =  Dínamo Moscovo| RD3-gols08-1   = 2
| RD3-gols08-2   = 1
| RD3-gols08-agg = 3| RD4-time01     =  Bayern Munique
| RD4-gols01-1   = 1
| RD4-gols01-2   = 0
| RD4-gols01-agg = 1| RD4-time02     =  Glasgow Rangers| RD4-gols02-1   = 1
| RD4-gols02-2   = 2
| RD4-gols02-agg = 3| RD4-time03     =  Dynamo Berlin
| RD4-gols03-1   = 1
| RD4-gols03-2   = 1
| RD4-gols03-agg = 2  (1) | RD4-time04     =  Dínamo Moscovo  (gp) 
| RD4-gols04-1   = 1
| RD4-gols04-2   = 1
| RD4-gols04-agg = 2  (4) | RD5-time01     =  Glasgow Rangers 
| RD5-gols01     = 3| RD5-time02     =  Dínamo Moscovo
| RD5-gols02     = 2'}}

 Pré-eliminatória 

 Primeira Eliminatória 1Dynamo Berlin venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 5-4Segunda Eliminatória 

 Quartos-de-Final 

 Meias-Finais 

1Dínamo Moscovo venceu a eliminatória no desempate por penáltis por 4-1''

Final 

1971 no futebol
1972 no futebol
Edições da Taça dos Clubes Vencedores de Taças